Czarna, comune polacco del Distretto di Bieszczady, nel Voivodato della Precarpazia
 Czarna, comune polacco del Distretto di Dębica, nel Voivodato della Precarpazia
 Czarna, comune polacco del Distretto di Łańcut, nel Voivodato della Precarpazia
 Czarna Białostocka, comune polacco del Voivodato della Podlachia
 Czarna Dąbrówka, comune polacco del Voivodato della Pomerania
 Czarna Woda, comune polacco del Voivodato della Pomerania
 Czarna Hańcza, fiume della Polonia